Lugmayer ist der Familienname folgender Personen: